Trogoni (porodica), (Trogonidae) su jedina porodica reda trogoni (Trogoniformes) unutar klase ptica
 Trogoni (rod), (Trogon) su rod iz porodice Trogona